FC, teils auch Fc oder fc, steht als Abkürzung für:
 1. FC Köln
 Chevrolet FC, PKW-Modell aus dem Jahr 1936
 Facilitated Communication, Kommunikationsmethode insbesondere für Autisten, siehe Gestützte Kommunikation
 Fairchild FC, Modellserie einmotoriger Flugzeuge des US-amerikanischen Herstellers Fairchild
 Fanclub
 Fanfarencorps, militärischer Musikzug 
 Far Cry, Computerspielreihe
 Fechtclub
 Federal Capital Territory, Nigeria, nach ISO 3166-2-Code
 Fergusson College, College in Pune, Indien
 Ferrovie della Calabria, öffentliches Eisenbahnverkehrsunternehmen in Süditalien
 Fielder's Choice, Ausdruck aus der Baseball-Statistik
 Filii Caritatis, Kongregation päpstlichen Rechts von Priestern und Ordensbrüdern in der römisch-katholischen Kirche
 Finanzcontrolling, Steuerungsmaßnahmen zur Koordination innerhalb des Finanzbereichs
 Finncomm Airlines, ehemalige finnische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Fischereiclub
 Forces canadiennes, französischer Name für das kanadische Militär 
 Provinz Forlì-Cesena in Italien
 Formula Concordiae, die lateinische Bezeichnung für die Konkordienformel
 Fotocommunity.de, größtes Fotografen-Internet-Portal in Europa
 Franklin College (Indiana), College für Freie Künste in Franklin (Indiana), USA
 Freedom Club, eine Eigenbezeichnung des US-amerikanischen Terroristen Theodore Kaczynski
 Freie Kombination (Combination), mitunter zu finden an Orgelspieltischen des 20. Jahrhunderts
 Fußballclub, siehe Fußballverein
 Komoren-Franc, Währung der Komoren
 Republik Kongo nach dem ICAO-Code
 Württembergische Fc, Lokomotiven-Klasse
 Force Close, Nerd-Sprache für einen durch einen Fehler erzwungenen Programmabbruch in der Informationstechnik .

Technik:
 Fedora Core, ein historisches Repository des Fedora-Linux-Distributions-Projekts, siehe Fedora (Linux-Distribution)
 Fibre Channel, Speichernetzwerk-Standard
 file compare, MS-DOS-Befehl, der Textdateien vergleicht
 Flash-Chromatographie, Trennverfahren in der Chemie
 Flip Chip, Verfahren zur Kontaktierung von ungehäusten Halbleiter-Chips, siehe Flip-Chip-Montage
 Fragment crystallizable, konstanter Bereich eines Antikörpers

FC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Nottingham
 Norwegen: Tromsø in der Provinz Troms
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für El Salvador, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen

Siehe auch:

FC